The Hits – Chapter One, lançado como Greatest Hits: Chapter One internacionalmente, o primeiro álbum de grandes êxitos da banda Backstreet Boys
 Greatest Hits – Chapter One (álbum de Kelly Clarkson), o primeiro álbum de grandes êxitos da cantora norte-americana